Francisco Carlos Federico Bruno María de Orleans (en francés: François Charles Frédéric Bruno Marie d'Orléans) es un príncipe francés miembro de la Casa de Orleans.

Biografía 

Francisco Carlos de Orleans es el hijo menor del príncipe Miguel de Orleans (1941), conde de Évreux, y de su exesposa, la aristócrata francesa Beatriz Pasquier de Franclieu (1941), más conocida en España como Beatriz de Orleans. 

En línea paterna, Carlos Felipe es nieto de Enrique, conde de París, y durante mucho tiempo pretendiente orleanista a la sucesión real en Francia. Por lo tanto, Francisco Carlos también es un sobrino del actual pretendiente orleanista a la corona francesa, Enrique de Orleans, conde de París y duque de Francia.

Francisco Carlos nació en la Clínica Santa Cristina de Madrid el 10 de febrero de 1982.

Fue bautizado el 30 de marzo de 1982 en la Iglesia de los Jeronimos en Madrid con la presencia de la Familia Real Española. Su bautizo se llevó a cabo en la pila bautismal por su tió, el conde Federico Carlos de Schönborn-Buchheim (esposo de la princesa Isabel de Orleans), y el barón Jacques de Mandat-Grancey, un amigo de sus padres. 

El joven príncipe estudió primero en el Colegio de las Hermanas de Saint-Chamond (localizado en Madrid) y en el Liceo Francés de Madrid. Terminó sus estudios en un colegio benedictino en Inglaterra, donde asistió junto a su primo Axel de Sambucy de Sorgue (hijo del barón François Xavier de Sambucy de Sorgue y de su tía, la princesa Chantal de Orleans). El príncipe Francisco Carlos realizó hizo estudios susperiores en Ingeniería y en Telecomunicaciones en Madrid. 

El hijo menor del conde de Evreux es un príncipe muy discreto y de bajo perfil, a diferencia de su hermano mayor, Carlos Felipe, duque de Anjou. Actualmente reside en Palma de Mallorca, donde se dedica al Paisajismo y donde ha multiplicado en los últimos años sus experiencias como hombre de negocios, tanto en Francia como en España y en el extranjero.

Matrimonio y descendencia 
El príncipe Francisco Carlos de Orleans contrajo matrimonio el 26 de julio de 2014 con la aristócrata Theresa von Eisiedel, hija de Curt Hildebrand von Eisiedel y von Alten y de su esposa, la princesa Amelia de Urach. Theresa es nieta de Íñiga von Thurn und Taxis; asimismo es descendiente de Florestan I de Mónaco, de Guillermo IV de Luxemburgo.

El matrimonio que se estableció poco tiempo después de su boda en París pero al año decidieron trasladarse a vivir a Palma de Mallorca, tiene tres hijos:

 Felipe Luis María Anselmo Miguel Hildebrando de Orleáns, nació en Palma de Mallorca el 5 de mayo de 2017. Fue bautizado en la Iglesia de la Santa Cruz de Palma de Mallorca el 21 de octubre de 2017.
 María Amelia Beatriz Felicidad de Orleáns, nació en Palma de Mallorca el 8 de febrero de 2019.
Rafael de Orleáns, nació el 4 de septiembre de 2021.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 The Peerage
 Les 30 ans du prince François d'Orléans
 Netty Royal
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2017/10/22/301329/bautizo-real-santa-creu.html 

Príncipes de Orleans
Antiguos alumnos del Liceo Francés de Madrid
Nacidos en Madrid
Nobles de Francia del siglo XX
Nobles de Francia del siglo XXI